Aiglun ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Aiglun (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Aiglun (Alpes-Maritimes) im Département Alpes-Maritimes